Schildknecht est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le patronyme Schildknecht est composé des mots germaniques Schild, « bouclier », et Knecht, « serviteur ». Schildknecht signifie donc « serviteur au bouclier », et se traduirait par écuyer en français.

L'origine du patronyme est Suisse Allemande, et plus précisément des cantons de Berne et de Saint-Gall. Avant la forme actuelle, nous trouvions aussi des Schilknecht.

Patronyme 

  (1958-), philosophe et universitaire allemande ;
 , critique œnologique américain ;
  (1850-1939), peintre allemand ;
 Heide Schildknecht (1942-), joueuse de tennis allemande ;
  (1913-1963), peintre allemand ;
  (1922-1996), chimiste allemand ;
  (1960-), photographe suisso-brésilienne ;
  (1943-), directeur général du Théâtre national de la Sarre de Sarrebruck ;
  (1973-), entrepreneuse suisse ;
 Pierre Schildknecht, plus connu comme Pierre Schild (1897-1968), chef décorateur de cinéma russo-français ;
 Ronnie Schildknecht (1979-), triathlète suisse ;
  (-), astronome suisse.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien